СВД — Снайперская винтовка Драгунова
 СВД — Страны Варшавского договора
 СВД — супергетеродин всеволновой с динамиком, семейство советских бытовых радиоприёмников выпуска 1936—1941 гг.
 СВД — синдром вегетативной дистонии, синдром вегетативных дисфункций
 «С. В. Д.» (Союз великого дела) — немой советский фильм 1927 года, посвящённый восстанию декабристов.